Johann Heinrich Tischbein kan syfta på flera personer, bland andra:

 Johann Heinrich Tischbein den äldre (1722-1789), tysk målare
 Johann Heinrich Tischbein den yngre (1742-1808), tysk målare.
 Johann Heinrich Wilhelm Tischbein (1751-1829), tysk målare.